Wergeland ist der Familienname folgender Personen:

 Camilla Collett (1813–1895), norwegische Schriftstellerin und erste norwegische Frauenrechtlerin, Tochter von Nicolai Wergeland
 Harald Wergeland (1912–1987), norwegischer Historiker
 Harald Nicolai Storm Wergeland (1814–1879), norwegischer Offizier
 Joseph Frantz Oscar Wergeland (1815–1895), norwegischer Offizier
 Henrik Wergeland (1808–1845), norwegischer Dichter
 Nicolai Wergeland (1780–1848), norwegischer Theologe und Politiker
 Oscar Wergeland (1844–1910), norwegischer Maler

Sonstiges
 Wergeland (Krater), ein Krater auf dem Merkur